World War Z – film del 2013 diretto da Marc Forster
 World War Z. La guerra mondiale degli zombi – romanzo horror fantascientifico postapocalittico del 2006 di Max Brooks

Videogiochi 

World War Z – videogioco per dispositivi mobile del 2013, sviluppato da Phosphor Games e pubblicato da Paramount Pictures
World War Z – videogioco per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One del 2019